De Hongaarse voetbalclub Ferencvárosi TC speelt sinds 1928 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Ferencvárosi TC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Ferencvárosi TC
Ferencvárosi TC